Bakanic ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bakanic (* 1980), österreichischer Musiker
 Ladislava Bakanic (1924–2021), US-amerikanische Turnerin